Haworth kan vara:

Personer
 Norman Haworth (1883–1950) brittisk kemist, nobelpristagare
 Adrian Hardy Haworth (1767–1833) zoolog och botaniker

Geografi
Haworth, West Yorkshire, engelsk by mest förknippad med systrarna Brontë
Haworth, Oklahoma, stad i Oklahoma i USA
Haworth, New Jersey, ort i New Jersey i USA

Se även 
 Haworthia

Engelska efternamn